Exit signifie « il (ou elle) sort » en latin. Terme utilisé au théâtre pour indiquer le mouvement d'un acteur, il a été repris dans le langage courant puis en anglais comme substantif signifiant « sortie ».

Cinéma  
 Exit est un film d'Olivier Megaton, sorti en 2000 ;  
 Exit est un film de Peter Lindmark, sorti en 2006 ;  
 Exit (Hui guang zoumingqu) est un film de Hsiang Chienn, sorti en 2014 ;  
 Exit est un film danois de Rasmus Kloster Bro, sorti en 2018 ;   
 Exit () est un film de Lee Sang-geun, sorti en 2019 ;  
 Exit est un court métrage néerlandais de Simone van Dusseldorp, sorti en 2001 ;  
 Exit est un court métrage américain de Claire Edmondson, sorti en 2018.

Littérature 
Exit est le premier tome de la série de  bande dessinée Exit de Bernard Werber.
 Exit est un roman noir de Jacques-Pierre Amette, publié sous le pseudonyme de Paul Clément.
 Exit est un album de bande dessinée québécoise de Benoît Joly.
 Exit est un album de bande dessinée de Thomas Ott.
 Exit est une série de bande dessinée scénarisée par Bernard Werber.
 Exit est le sixième tome de la série de bande dessinée Le Fléau des dieux.

Télévision 
 Exit est un téléfilm néerlandais de Boris Paval Conen, diffusé en 2013

Musique 
 
 Exit est un festival de musiques actuelles en Serbie ;
 Exit (1981) est un album de Tangerine Dream ;
 Exit (1986), chanson de U2 ;
 Exit (2004) est un album de Jean Leloup.

Revue et magazine 
 Exit est un magazine des sorties sur la région Haut-Rhin Alsace.
 Exit est une revue de création littéraire québécoise.
 Exit est une revue littéraire française.

Divers 
 Exit est une association suisse d'assistance au suicide.
 Exit est un jeu vidéo sorti sur PSP et Xbox Live Arcade.
 Exit : le jeu est un jeu de société sorti en 2017.
 Exit est une commande Unix.
 Exit est une commande MS-DOS .
 le glacier Exit est un glacier des États-Unis en Alaska.

Notes et références 

Homonymie de titre